

Localidades

Effingham (Illinois)
Effingham (Kansas)
Condado de Effingham (Geórgia)
Condado de Effingham (Illinois)

Effingham (Surrey)

Desambiguações de topônimos